Inocenc (latinsky nevinný) může znamenat:

Inocenc (jméno) – mužské křestní jméno
Inocenc I. – papež (401–417)
Inocenc II. – papež (1130–1143) 
Inocenc III. – vzdoropapež (1179–1180)
Inocenc III. – papež (1198–1216)
Inocenc IV. – papež (1243–1254)
Inocenc V. – papež (1276)
Inocenc VI. – papež (1352–1362)
Inocenc VII. – papež (1404–1406)
Inocenc VIII. – papež (1484–1492)
Inocenc IX. – papež (1591)
Inocenc X. – papež (1644–1655)
Inocenc XI. – papež (1676–1689)
Inocenc XII. – papež (1691–1700)
Inocenc XIII. – papež (1721–1724)
 Inocenc Pachmann († 1750) – český františkán
Inocenc Ladislav Červinka (1869–1952) – moravský archeolog
Inocenc Arnošt Bláha (1879–1960) – český sociolog, filosof a pedagog

v jiných jazycích
Ghost in the Shell 2: Innocence – japonský animovaný film
Innocent Victim – album Uriah Heep
Innocent – různé významy